Velen – gmina w Niemczech kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Borken
 Velen – ród

Zobacz też:
 Veleň
 Wellen